Varvsberget kan avse:

 Varvsberget, Ångermanland – ett berg i Ångermanland
 Varvsberget, Västergötland – ett berg i Västergötland